Система Веттштейна — таксономическая система классификации растений, разработанная ботаником Рихардом Веттштейном. Включала в себя 11 типов (phylum).

I. phylum Schizophyta
 1. класс Schizophyceae
 2. класс Schizomycetes

II. phylum Monadophyta

III. phylum Myxophyta

IV. phylum Conjugatophyta

V. phylum Bacillariophyta

VI. phylum Conjugatae

VII. phylum Rhodophyta
 1. класс Bangieae
 2. класс Florideae

VIII. phylum Euthallophyta
 1. класс Chlorophyceae
 2. класс Fungi
 A. Eumycetes
 1. подкласс Phycomycetes
 2. подкласс Ascomycetes
 3. подкласс Basidiomycetes
 B. Lichenes
 1. подкласс Ascolichenes
 2. подкласс Basidiolichenes

IX. phylum Cormophyta
 I. отдел Archegoniatae
 1. подотдел Bryophyta
 1. класс Musci
 2. класс Hepaticae
 2. подотдел Pteridophyta
 1. класс Psilophytinae
 2. класс Lycopodiinae
 3. класс Psilotinae
 4. класс Articulatae
 5. класс Filicinae
 II. отдел Anthophyta
 1. подотдел Gymnospermae
 1. класс Pteridospermae
 2. класс Cycadinae
 3. класс Benettitinae
 4. класс Cordaïtinae
 5. класс Ginkgoinae
 6. класс Coniferae
 7. класс Gnetinae
 2. подотдел Angiospermae
 1. класс Dicotyledones
 1. подкласс Choripetalae
 A. Monochlamideae
 B. Dialypetalae
 2. подкласс Sympetalae
 2. класс Monocotyledones

X. Gymnospermae 
 1. подотдел Gymnospermae
 1. класс Pteridospermae (fossil only)
 2. класс Cycadinae
 1. семейство Cycadaceae
 2. семейство Zamiaceae
 3. класс Benettitinae (fossil only)
 4. класс Cordaïtinae (fossil only)
 5. класс Ginkgoinae
 1. семейство Ginkgoaceae
 6. класс Coniferae
 1. семейство Taxaceae
 2. семейство Cupressaceae
 3. семейство Abietaceae
 7. класс Gnetinae
 1. семейство Ephedraceae
 2. семейство Gnetaceae
 3. семейство Welwitschiaceae

XI. Angiospermae 
 2. подотдел Angiospermae
 1. класс Dicotyledones 
 1. подкласс Choripetalae 
 A. Monochlamideae 
 1. порядок Verticillatae
 семейство Casuarinaceae
 2. порядок Fagales
 1. семейство Betulaceae
 2. семейство Fagaceae
 3. порядок Myricales
 семейство Myricaceae
 4. порядок Leitneriales
 семейство Leitneriaceae
 5. порядок Juglandales
 1. семейство Julianiaceae
 2. семейство Juglandaceae
 6. порядок Salicales
 семейство Salicaceae
 7. порядок Batidales
 семейство Batidaceae [sic, сейчас Bataceae]
 8. порядок Balanopsidales
 семейство Balanopsidaceae [sic, сейчас Balanopaceae]
 9. порядок Urticales
 1. семейство Moraceae
 2. семейство Cannabaceae
 3. семейство Ulmaceae
 4. семейство Eucommiaceae
 5. семейство Rhoipteleaceae
 6. семейство Urticaceae
 10. порядок Piperales
 семейство Piperaceae
 incertae sedis
 семейство Saururaceae
 семейство Chloranthaceae
 семейство Lacistemonaceae
 11. порядок Proteales
 семейство Proteaceae
 12. порядок Santalales
 1. семейство Santalaceae
 2. семейство Grubbiaceae
 3. семейство Opiliaceae
 4. семейство Octoknemaceae
 5. семейство Olacaceae
 6. семейство Myzodendraceae
 7. семейство Loranthaceae
 8. семейство Balanophoraceae
 9. семейство Cynomoriaceae
 13. порядок Polygonales
 семейство Polygonaceae
 14. порядок Centrospermae
 1. семейство Chenopodiaceae
 2. семейство Amaranthaceae
 3. семейство Phytolaccaceae
 4. семейство Thelygonaceae
 5. семейство Nyctaginaceae
 6. семейство Aizoaceae
 7. семейство Cactaceae
 [sic]
 9. семейство Portulacaceae
 10. семейство Basellaceae
 11. семейство Caryophyllaceae
 15. порядок Tricoccae
 1. семейство Euphorbiaceae
 2. семейство Daphniphyllaceae
 3. семейство Dichapetalaceae
 4. семейство Buxaceae
 5. семейство Callitrichaceae
 16. порядок Hamamelidales
 1. семейство Hamamelidaceae
 2. семейство Cercidiphyllaceae
 3. семейство Eupteleaceae
 4. семейство Platanaceae
 5. семейство Myrothamnaceae
 [sic]
 B. Dialypetalae 
 18. порядок Polycarpicae
 1. семейство Magnoliaceae
 2. семейство Trochodendraceae
 3. семейство Lactoridaceae
 4. семейство Himantandraceae
 5. семейство Eupomatiaceae
 6. семейство Anonaceae [sic, сейчас: Annonaceae]
 7. семейство Myristicaceae
 8. семейство Canellaceae
 9. семейство Aristolochiaceae
 10. семейство Rafflesiaceae
 11. семейство Hydnoraceae
 12. семейство Calycanthaceae
 13. семейство Gomortegaceae
 14. семейство Monimiaceae
 15. семейство Lauraceae
 16. семейство Hernandiaceae
 17. семейство Menispermaceae
 18. семейство Lardizabalaceae
 19. семейство Ranunculaceae
 20. семейство Berberidaceae
 21. семейство Nymphaeaceae
 22. семейство Ceratophyllaceae
 incertae sedis
 23. семейство Nepenthaceae
 24. семейство Cephalotaceae
 25. семейство Sarraceniaceae
 19. порядок Rhoeadales
 1. семейство Papaveraceae
 2. семейство Tovariaceae
 3. семейство Capparidaceae [sic, сейчас Capparaceae]
 4. семейство Cruciferae
 5. семейство Resedaceae
 6. семейство Moringaceae
 20. порядок Parietales
 1. семейство Cistaceae
 2. семейство Bixaceae
 3. семейство Cochlospermaceae
 4. семейство Tamaricaceae
 5. семейство Fouquieriaceae
 6. семейство Frankeniaceae
 7. семейство Elatinaceae
 8. семейство Droseraceae
 9. семейство Violaceae
 10. семейство Flacourtiaceae
 11. семейство Stachyuraceae
 12. семейство Turneraceae
 13. семейство Malesherbiaceae
 14. семейство Passifloraceae
 15. семейство Achariaceae
 16. семейство Caricaceae
 17. семейство Loasaceae
 18. семейство Begoniaceae
 19. семейство Datiscaceae
 20. семейство Ancistrocladaceae
 21. порядок Guttiferales
 1. семейство Dilleniaceae
 2. семейство Actinidiaceae
 3. семейство Ochnaceae
 4. семейство Strassburgeriaceae
 5. семейство Eucryphiaceae
 6. семейство Caryocaraceae
 7. семейство Marcgraviaceae
 8. семейство Quiinaceae
 9. семейство Theaceae
 10. семейство Guttiferae
 11. семейство Dipterocarpaceae
 22. порядок Rosales
 1. семейство Crassulaceae
 2. семейство Saxifragaceae
 3. семейство Cunoniaceae
 4. семейство Brunelliaceae
 5. семейство Myrothamnaceae
 6. семейство Pittosporaceae
 7. семейство Byblidaceae
 8. семейство Roridulaceae
 9. семейство Bruniaceae
 10. семейство Podostemonaceae
 11. семейство Hydrostachyaceae
 12. семейство Rosaceae
 13. семейство Crossosomataceae
 14. семейство Chrysobalanaceae
 15. семейство Connaraceae
 16. семейство Mimosaceae
 17. семейство Papilionaceae
 23. порядок Myrtales
 1. семейство Penaeaceae
 2. семейство Geissolomaceae
 3. семейство Oliniaceae
 4. семейство Thymelaeaceae
 5. семейство Elaeagnaceae
 6. семейство Lythraceae
 7. семейство Heteropyzidaceae
 8. семейство Sonneratiaceae
 9. семейство Rhizophoraceae
 10. семейство Alangiaceae
 11. семейство Nyssaceae
 12. семейство Lecythidaceae
 13. семейство Combretaceae
 14. семейство Myrtaceae
 15. семейство Punicaceae
 16. семейство Melastomataceae
 17. семейство Oenotheraceae
 18. семейство Halorrhagidaceae [sic: сейчас Haloragaceae]
 19. семейство Gunneraceae
 incertae sedis
 семейство Hippuridaceae
 24. порядок Columniferae
 1. семейство Malvaceae
 2. семейство Bombacaceae
 3. семейство Tiliaceae
 4. семейство Sterculiaceae
 5. семейство Elaeocarpaceae
 incertae sedis
 семейство Chlaenaceae
 семейство Gonystylaceae
 семейство Scytopetalaceae
 25. порядок Gruinales
 1. семейство Linaceae
 2. семейство Humiriaceae
 3. семейство Oxalidaceae
 4. семейство Geraniaceae
 5. семейство Limnaceae
 6. семейство Tropaeolaceae
 7. семейство Erythroxylaceae
 8. семейство Malpighiaceae
 9. семейство Zygophyllaceae
 incertae sedis
 семейство Cneoraceae
 26. порядок Terebinthales
 1. семейство Rutaceae
 2. семейство Simarubaceae [sic: сейчас Simaroubaceae]
 3. семейство Burseraceae
 4. семейство Meliaceae
 5. семейство Tremandraceae
 6. семейство Polygalaceae
 7. семейство Xanthophyllaceae
 8. семейство Trigoniaceae
 9. семейство Vochysiaceae
 10. семейство Anacardiaceae
 11. семейство Sapindaceae
 12. семейство Akaniaceae
 13. семейство Aextoxicaceae
 14. семейство Aceraceae
 15. семейство Hippocastanaceae
 16. семейство Coriaceae
 17. семейство Cyrillaceae
 18. семейство Pentaphyllacaceae
 19. семейство Sabiaceae
 20. семейство Melianthaceae
 21. семейство Corynocarpaceae
 22. семейство Balsaminaceae
 27. порядок Celastrales
 1. семейство Aquifoliaceae
 2. семейство Celastraceae
 3. семейство Salvadoraceae
 4. семейство Staphyleaceae
 5. семейство Hippocrateaceae
 6. семейство Stackhousiaceae
 7. семейство Icacinaceae
 28. порядок Rhamnales
 1. семейство Rhamnaceae
 2. семейство Vitaceae
 29. порядок Umbelliflorae
 1. семейство Cornaceae
 2. семейство Araliaceae
 3. семейство Umbelliferae
 incertae sedis
 порядок Garryales
 семейство Garryaceae
 2. подкласс Sympetalae 
 1. порядок Plumbaginales
 семейство Plumbaginaceae
 2. порядок Primulales
 1. семейство Theophrastaceae
 2. семейство Primulaceae
 3. семейство Myrsinaceae
 3. порядок Bicornes
 1. семейство Clethraceae
 2. семейство Pirolaceae
 3. семейство Ericaceae
 4. семейство Empetraceae
 5. семейство Epacridaceae
 6. семейство Diapensiaceae
 4. порядок Diospyrales
 1. семейство Ebenaceae
 2. семейство Hoplestigmataceae
 3. семейство Styracaceae
 4. семейство Symplocaceae
 5. семейство Sapotaceae
 5. порядок Tubiflorae
 1. семейство Convolvulaceae
 2. семейство Cuscutaceae
 3. семейство Polemoniaceae
 4. семейство Hydrophyllaceae
 5. семейство Lennoaceae
 6. семейство Boraginaceae
 7. семейство Nolanaceae
 8. семейство Solanaceae
 9. семейство Scrophulariaceae
 10. семейство Lentibulariaceae
 11. семейство Orobranchaceae
 12. семейство Gesneriaceae
 13. семейство Bignoniaceae
 14. семейство Pedaliaceae
 15. семейство Martyniaceae
 16. семейство Acanthaceae
 17. семейство Verbenaceae
 18. семейство Labiatae
 19. семейство Tetrachondraceae
 20. семейство Globulariaceae
 21. семейство Phrymaceae
 22. семейство Myoporaceae
 23. семейство Plantaginaceae
 incertae sedis
 семейство Columelliaceae
 6. порядок Contortae
 1. семейство Loganiaceae
 2. семейство Buddleiaceae
 3. семейство Gentianaceae
 4. семейство Menyanthaceae
 5. семейство Apocynaceae
 6. семейство Asclepiadaceae
 7. порядок Ligustrales
 семейство Oleaceae
 8. порядок Rubiales
 1. семейство Rubiaceae
 2. семейство Caprifoliaceae
 3. семейство Adoxaceae
 4. семейство Valerianaceae
 5. семейство Dipsacaceae
 6. семейство Calyceraceae
 9. порядок Cucurbitales
 семейство Cucurbitaceae
 10. порядок Synandrae
 1. семейство Campanulaceae
 2. семейство Lobeliaceae
 3. семейство Goodeniaceae
 4. семейство Stylidaceae
 5. семейство Brunoniaceae
 6. семейство Compositae
 II. класс Monocotyledones 
 1. порядок Helobiae
 1. семейство Alismataceae
 2. семейство Butomaceae
 3. семейство Hydrocharitaceae
 4. семейство Scheuchzeriaceae
 5. семейство Aponogetonaceae
 6. семейство Potamogetonaceae
 7. семейство Najadaceae
 2. порядок Liliiflorae
 1. семейство Liliaceae
 2. семейство Stemonaceae
 3. семейство Cyanastraceae
 4. семейство Pontederiaceae
 5. семейство Haemodoraceae
 6. семейство Philydraceae
 7. семейство Amaryllidaceae
 8. семейство Velloziaceae
 9. семейство Iridaceae
 10. семейство Juncaceae
 11. семейство Flagellariaceae
 12. семейство Rapateaceae
 13. семейство Thurniaceae
 14. семейство Bromeliaceae
 15. семейство Dioscoreaceae
 16. семейство Taccaceae
 17. семейство Burmanniaceae
 3. порядок Enantioblastae
 1. семейство Commelinaceae
 2. семейство Mayacaceae
 3. семейство Xyridaceae
 4. семейство Eriocaulaceae
 5. семейство Centrolepidaceae
 6. семейство Restionaceae
 4. порядок Cyperales
 семейство Cyperaceae
 5. порядок Glumiflorae
 семейство Gramineae
 6. порядок Scitamineae
 1. семейство Musaceae
 2. семейство Zingiberaceae
 3. семейство Cannaceae
 4. семейство Marantaceae
 7 порядок Gynandrae
 семейство Orchidaceae
 8. порядок Spadiciflorae
 1. семейство Palmae
 2. семейство Cyclanthaceae
 3. семейство Araceae
 4. семейство Lemnaceae
 9. порядок Pandanales
 1. семейство Pandanaceae
 2. семейство Sparganiaceae
 3. семейство Typhaceae

Литература 
 

Исторически значимые классификации организмов
Веттштейн
Появились в 1935 году
История ботаники
1935 год в науке